Лютвинский:
 Лютвинский, Валентин Павлович (1938—2013) — советский гребец, советский и российский тренер.
 Лютвинский, Валерий Валентинович (1964—1989) — советский гребец.